Corbeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Corbeni (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș

 Corbeni (Brăila), Dorf im Kreis Brăila
 Corbeni (Olt), Dorf im Kreis Olt